Dollanka je německý název českých sídel:

 Dolánky (Podbořany) – malá vesnice, část města Podbořany v okrese Louny
 Dolánky (Verušice) – osada zaniklá v důsledku výstavby vodního díla Žlutice byla součástí Verušic v okrese Karlovy Vary

Německé názvy sídel v Česku